

Населені пункти та їхні частини
 Олесниця — місто в Олесницькому повіті Нижньосілезького воєводства
 Олесниця — гміна в Олесницькому повіті Нижньосілезького воєводства
 Олесниця — гміна в Сташовському повіті Свентокшиського воєводства
 Олесниця — село в гміні Острувек Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Олесниця — село в гміні Далікув Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Олесниця — село в гміні Олесно Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Олесниця — село в гміні Водине Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Олесниця — село в гміні Олесниця Сташовського повіту Свентокшиського воєводства
 Олесниця — село в гміні Ходзеж Ходзезького повіту Великопольського воєводства
 Олесниця — село в гміні Заґурув Слупецького повіту Великопольського воєводства
 Олесниця — частина села Вінцентув у гміні Красностав Красноставського повіту Люблінського воєводства
 Олесниця — річка в Лодзинському воєводстві, ліва притока Варти

Примітки